Osterby – Comune tedesco del circondario di Rendsburg-Eckernförde (Schleswig-Holstein)
Osterby – Comune tedesco del circondario di Schleswig-Flensburgo (Schleswig-Holstein)